Carol Mendelsohn, een Canadese tv-schrijfster
 Erich Mendelsohn, een Duits architect

Zie ook 
 Mendelssohn